Caribou Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Caribou Peak (Kalifornien)	
 Caribou Peak (Montana)